Тепатлактитла има више значења:

 Тепатлактитла (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепатлактитла, Пиједра Плана (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику